alpinia (Alpinia) – rodzaj roślin
 Alpinia – rodzaj owadów z rzędu chrząszczy